La Coupe Davis 1913 est remportée dans le challenge round par les États-Unis sur le Royaume-Uni.

Tableau 

1913
Compétition de tennis à Londres
Sport en Angleterre en 1913